Garraf (comarca), een comarca in de provincie Barcelona in Spanje
 Garraf (natuurgebied), een natuurgebied aan de kust in de provincie Barcelona in Spanje
 Garraf (plaats), een dorp in de gemeente Sitges in Spanje
 Station Garraf, het spoorwegstation van het dorp Garraf in de gemeente Sitges in Spanje